Га́три () — фамилия и топоним. Иногда транслитерируется как Гасри или Гутри.

Топонимы 
 Гатри — в Айове.
 Гатри — в Айове.
 Гатри — в Кентукки.
 Гатри — в Миннесоте.
 Гатри — в Оклахоме.
 Гатри — в Техасе.

Носители фамилии 
 Гатри, Арло (род. 1947) — американский певец.
 Гатри, Вуди (1912—1967) — американский певец, автор песен в стиле кантри.
 Гован, Гатри (род. 1971) — английский гитарист-виртуоз и преподаватель.
 Гатри, Джанет (род. 1938) — американская автогонщица.
 
 Гатри, Дэнни (род. 1987) — английский футболист, полузащитник «Блэкберн Роверс».
 Гасри, Малколм (1903—1972) — британский языковед-африканист, бантуист.
 Гатри, Мэтью (1743—1807) — шотландский медик, работавший в России.
 Гатри, Рита Дарлин (более известна как Дарлин Кейтс; 1947—2017) — американская актриса.
 Гатри, Саванна (род. 1971) — американская журналистка, телеведущая и юрист.
 Гатри, Скотт (род. 1975) — вице-президент подразделения разработки корпорации Microsoft.
 Гатри, Тайрон (1900—1971) — английский и американский театральный режиссёр.
 Гатри, Томас Энсти (псевдоним — Ф. Энсти; 1856—1934) — английский писатель-фантаст.
 Гатри, Уильям Кит Чеймберс (1906—1981) — шотландский антиковед.
  (1831—1899) — английский математик.
 Гатри, Хью (1866—1939) — канадский политик.
 Гатри, Чарльз (род. 1938) — британский фельдмаршал.

См. также 
 Замок Гатри
 Театр Гатри
 Гитри

Примечания